Henryk Loska, imię zakonne Augustyn (ur. 1934) – polski duchowny rzymskokatolicki, zakonnik z Zakonu Braci Mniejszych, działacz polonijny w Estonii;
 Henryk Loska (1932–2016) – polski działacz piłkarski.